Халм ():

 Халм, Денни (1936—1992) — новозеландский автогонщик.
 Халм, Хайнц (Род. 1942) — немецкий исламовед и историк-востоковед, арабист.

См. также